Plechaty ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Plechaty (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Sandro Plechaty (* 1997), deutscher Fußballspieler